Água Santa, comune dello stato di Rio Grande do Sul in Brasile.
 Água Santa, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.